Редис:

 Редис — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.
 Редис, Бетти (1912—1985) — английская переводчица и филолог.
 Редис, Вильгельм (1900—1945) — немецкий государственный и военный деятель, обергруппенфюрер СС, генерал полиции, генерал войск СС.
 Редис — позывной Дениса Прокопенко, командира украинского полка Азов.

См. также 
 Редиска
 Redis